

Toponymie

Wahlen, commune suisse du canton de Bâle-Campagne.
Wahlen, "Ortsteil" (=quartier) de la commune de Losheim am See en Allemagne.

Patronyme
Auguste Wahlen, pseudonyme de l'archiviste belge Jean-François-Nicolas Loumyer (1801-1875).
Friedrich Traugott Wahlen (1899-1985), homme politique suisse.
Zabu Wahlen (1943-), tisserande et femme de lettres suisse.

Autres
Le Plan Wahlen, plan proposé par Friedrich Wahlen lors de la Seconde Guerre mondiale